Curbridge – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Curbridge – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)